

Geografia 
 
 Bridgewater – sobborgo di Adelaide, Australia Meridionale
 Bridgewater – sobborgo di Hobart, Tasmania
 
 Bridgewater – città della Nuova Scozia
 
 Bridgewater – città della contea di Litchfield, Connecticut
 Bridgewater – città della contea di McCook, Dakota del Sud
 Bridgewater – città della contea di Adair, Iowa
 Bridgewater – città della contea di Aroostook, Maine
 Bridgewater – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Bridgewater – township della contea di Washtenaw, Michigan
 Bridgewater – comune della contea di Grafton, New Hampshire
 Bridgewater – township della contea di Somerset, New Jersey
 Bridgewater – città della contea di Oneida, New York
 Bridgewater – borough della contea di Beaver, Pennsylvania
 Bridgewater – township della contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Bridgewater – città della contea di Windsor, Vermont
 Bridgewater – città della contea di Rockingham, Virginia
 East Bridgewater – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 West Bridgewater – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 
 Bridgewater – città della Municipalità locale di Musina

Pagine correlate 
 Bridgwater